Röderer oder Roederer ist der Familienname folgender Personen:
 Jan-Peter Röderer (* 1986), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Georg Roederer (1726–1763), deutscher Mediziner
 Karl Conrad Röderer (1868–1928), Schweizer Sportschütze
 Pierre-Louis Roederer (1754–1835), französischer Graf, französischer Staatsmann und Publizist
 Louis Roederer (1809–1870), entfernter Cousin des vorigen, Begründer der Champagnermarke Cristal Roederer